Krzysztof Urbański – polski dyrygent
 Krzysztof Urbański – polski historyk, muzealnik i wykładowca akademicki
 Krzysztof Urbański – polski muzyk jazzowy